Асагое Сінобу і Елс Калленс були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Асагое - з Наною Міягі, а Калленс - з Мейлен Ту.

Асагое та Міягі вибули у чвертьфіналі, поступившись парі Фудзівара Ріка і Роберта Вінчі.

Калленс і Ту виграли титул, перемігши у фіналі пару Алісія Молік і Мартіна Навратілова з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Прописом вказано коло, у якому сіяні пари вибули.

Сітка

Основна сітка

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 DFS Classic 2003 Draws 
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page
 ITF doubles qualifying results page

DFS Classic, парний розряд
Парний розряд